Якурим:

 Якурим — река на юге Восточной Сибири, в Иркутской области.
 Якурим — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали.
 Якурим — рабочий посёлок, существовавший в Иркутской области. В 1996 году присоединён к Усть-Куту.